Rennert (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Hugo Rennert, een Amerikaans hispanoloog en kenner van Lope de Vega
 Peter Rennert, een Amerikaans voormalig tennisser